Чатфилд:

 Чатфилд — город в округах Филмор,Олмстед, штат Миннесота, США.
 Чатфилд — тауншип в округе Филмор, Миннесота, США.